126 км, 126-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область. Код 934128
 126 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 252517
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 874730
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 885097
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа в Фокинском районе города Брянска. , Московская железная дорога. Код 200214
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 237219
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 226840
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 186125
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 586810
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 515513
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Воронежская область. Код 581727
 126 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога, Белгородская область. Код 435588